A Coreia do Sul (República da Coreia) participou pela primeira vez dos Jogos Olímpicos em 1948, e enviou atletas para competir em todos os Jogos Olímpicos de Verão desde então, exceto em 1980 o qual eles boicotaram. A Coreia do Sul participou de todos os Jogos Olímpicos de Inverno desde 1948, exceto pelos Jogos de 1952.

Atletas sul-coreanos ganharam um total de 267 medalhas nos Jogos de Verão, sendo a maioria no tiro com arco, e 70 medalhas nos Jogos de Inverno, a maioria na Patinação de velocidade de pista curta. O país ganhou mais medalhas nesse esporte olímpico do que qualquer outro país desde a introdução do esporte em 1992.

O Comitê Olímpico Nacional da Coreia do Sul é o Comitê Olímpico Sul-Coreano, que foi fundado em 1946 e reconhecido em 1947.

Quadro de Medalhas

Medalhas por Jogos de Verão

Medalhas por Jogos de Inverno

Medalhas por Esportes de Verão

Medalhas por Esportes de Inverno

Evento participado por competição

Olimpíadas de Verão

 d : esportes de demonstração
 e : esportes de exibição

Olimpíadas de Inverno

 d : Esportes de demonstração

Ver Também
 :Categoria:Competidores Olímpicos da Coreia do Sul
 Coreia do Sul nos Jogos Asiáticos

Referências